Wendorf (bij Stralsund), een Duitse gemeente 
 Wendorf (Dummerstorf), een plaats in de Duitse gemeente Dummerstorf
 Wendorf (Sanitz), een plaats in de Duitse gemeente Sanitz
 Wendorf (Garz/Rügen), een plaats in de Duitse gemeente Garz/Rügen
 Wendorf (Rieps), een plaats in de Duitse gemeente Rieps
 Wendorf (Wismar), een plaats in de Duitse gemeente Wismar
 Wendorf (Baumgarten), een plaats in de Duitse gemeente Baumgarten
 Wendorf (Plaaz), een plaats in de Duitse gemeente Plaaz
 Wendorf (Sundhagen), een plaats in de Duitse gemeente Sundhagen
 Wendorf (Alt Schwerin), een plaats in de Duitse gemeente Alt Schwerin
 Wendorf (Möllenhagen), een plaats in de Duitse gemeente Möllenhagen
 Wendorf (Feldberger Seenlandschaft), een plaats in de Duitse gemeente Feldberger Seenlandschaft
 Wendorf (Kuhlen-Wendorf), een plaats in de Duitse gemeente Kuhlen-Wendorf